А́пекс (от  «верхушка») в гоночных видах спорта — точка траектории, ближайшая к внутреннему краю дороги, т. е. «вершина» поворота. В правых поворотах (при правостороннем движении) это ближайшая точка к обочине, в левых — к осевой линии. Прохождение поворота с «касанием» в апексе внутреннего края дороги обеспечивает максимальную скорость при выходе из поворота.

Кроме того, апексом называются длинные быстрые повороты, в которых автомобиль не сбавляет (или незначительно сбавляет) свою скорость.

Ссылки 
 Курсы экстремального вождения. Фактор поворотов: поиск хорошей траектории.

Техника вождения
Терминология автоспорта
Гоночные трассы